Love Me refererer bl.a. til:

 "Love Me" (sang af Jerry Leiber og Mike Stoller), en sang fra 1954 af Leiber og Stoller, som er blevet kendt i en version med Elvis Presley.
 "Love Me" (sang af Bee Gees), en sang af Bee Gees, som er blevet gjort populær af Yvonne Elliman i 1976.
 "Love Me" (sang af Tracie Spencer), den femte og sidste single fra Tracie Spencer's andet album Make the Difference.
 "Love Me" (sang af Collin Raye), en sang fra 1991 af Collin Raye.
 "Love Me" (sang af Eminem), en sang af rapperen Eminem.
 "Love Me" (sang af Bow Wow Wow), en sang af Bow Wow Wow fra When the Going Gets Tough, The Tough Get Going.
 "Love Me" (sang af Lena Meyer-Landrut), en sang fra 2010 af den tyske sanger Lena Meyer-Landrut fra hendes debutalbum My Cassette Player.
 Love Me (Lee Jung Hyun album), a 2008 album by K-pop singer Lee Jung-hyun.
 Love Me (Danson Tang album), a 2007 debut album of Taiwanese Mandopop artist Danson Tang
 Love Me!, en svensk film fra 1986.
 "Love Me" (112 sang), en sang fra 1998.
 "Love me" (sang af Bruno Mars) sunget af Justin Bieber fra 2010.